Franchitti est un nom porté par :

 Barbara Bouley-Franchitti (1965-), comédienne française
 Dario Franchitti (1973-), pilote britannique
 Marino Franchitti (1978-), pilote écossais